

Населені пункти та їхні частини
 Зосін — село в гміні Збуйно Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Зосін — село в гміні Любане Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Зосін — село в гміні Ваґанець Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Зосін — село в гміні Ополе-Любельське Опольського повіту Люблінського воєводства
 Зосін — село в гміні Белжице Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Зосін — село в гміні Уленж Рицького повіту Люблінського воєводства
 Зосин (Зосін) — село в гміні Городло Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Зосін — село в гміні Сохачев Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Зосін — село в гміні Ломжа Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Зосін — частина села Ґрушув у гміні Палечниця Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Зосін — частина села Осіни в гміні Кемпно Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Зосін — колонія в гміні Файславіце Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Зосін — колонія в гміні Цицув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Зосін — колонія в гміні Боркі Радинського повіту Люблінського воєводства

Примітки